Niemcy:
 Ochtersum – dzielnica miasta Hildesheim
 Ochtersum – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wittmund